Вэл Рэймонд Хайм (, 4 ноября 1920, Плимут, Висконсин — 21 ноября 2019, Супириор, Небраска) — американский бейсболист. Играл на позиции аутфилдера в составе клуба «Чикаго Уайт Сокс».

Карьера 
Вэл родился 4 ноября 1920 года в Плимуте в штате Висконсин в семье Рэймонда и Коры Хайм. Его отец работал на железной дороге и они часто переезжали с места на место. Школу Вэл окончил в Айрон-Ривер в штате Мичиган. Сразу же после этого он подписал контракт с командой Главной лиги бейсбола «Чикаго Уайт Сокс».

В течение двух лет Хайм играл в фарм-клубах «Чикаго» «Джонсборо Уайт Сокс» и «Уотерлу Хокс». В сезоне 1942 года он дебютировал в Главной лиге бейсбола. После окончания чемпионата Вэл поступил на службу в морскую авиацию. Подготовку он проходил на базе Ламберт-Филд в Сент-Луисе, продолжая играть в бейсбол. В 1944 и 1945 годах Хайм служил в инженерном батальоне флота, занимался строительством инфраструктуры на острове Сайпан. После возвращения в США Вэл продолжил спортивную карьеру, играл в различных командах младших лиг в Калифорнии и Флориде, а также на Кубе. 

После завершения карьеры он с супругой Бетти некоторое время жил в Сент-Луисе, работал в кровельной компании. Позднее Вэл переехал в Супириор в штате Небраска. Там он тренировал городскую полупрофессиональную команду, работал в строительной фирме и занимался разведением крупного рогатого скота. Хайм активно участвовал в жизни города, был членом масонской ложи. В 1986 году его включили в Зал славы бейсбола Небраски. 

Вэл Хайм скончался 21 ноября 2019 года. До этого момента он был старейшим из живущих игроков Главной лиги бейсбола.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на mlb.com
 Статистика выступлений на baseball-reference.com

Бейсболисты США
Игроки «Чикаго Уайт Сокс»